

Antropologia 
Laki – gruppo etnico del Daghestan
Laki – gruppo etnico dell'Iran

Geografia 
Lăki – città della Bulgaria
Laki o Lakagígar – vulcano dell'Islanda

Linguistica 
Lingua laki (codice ISO 639-3 lki) – lingua dell'Iran

Altro 
Laki – personaggio di One Piece